Michiel Nouts (pottenbakker) (? - 1615), Vlaamse plateelbakker
 Michiel Nouts (kunstschilder) (1628 - 1693), Nederlandse kunstschilder en beiaardier